Tweet pode referir-se a:

Tweet - cantora estadunidense de Hip Hop e R&B.
Tweet - postagem no Twitter.

Desambiguação